Orion je lahko:

Astronomija 
 Orion (ozvezdje)
 Orionova meglica

Letala 
 Lockheed P-3 Orion

Ladje 
 Orion (HSK-1)
 HMS Orion

Vozila 
 Ford Orion

Kraji 
 Orion, Pyrénées-Atlantiques
 Orion, Bataan

Drugo 
 Orion (mitologija)
 Orion (satelit)
 Projekt Orion
 Orion (slovenska popevka), skladba Jureta Robežnika